

Patronymes 

 Bertrand Renouvin (né en 1943), homme politique français ;
 Jacques Renouvin (1905-1944), militant royaliste et héros de la Résistance, père du précédent ;
 Mireille Renouvin (1908-1987), résistante française, épouse de Jacques et mère de Bertrand, précités ; 
 Pierre Renouvin (1893-1974), historien français, frère aîné de Jacques, précité ;
 Stéphanie Renouvin (née en 1977), journaliste française, arrière-petite-fille de Pierre.

Homonymie de patronyme